Свольно  — топоним:

Беларусь 
 Свольно — деревня, Волынецкий сельсовет, Верхнедвинский район, Витебская область
 Свольно — деревня, Бельковщинский сельсовет, Верхнедвинский район, Витебская область